Pipil ist die Bezeichnung für
 die Sprache Pipil (siehe Nawat (Pipil))
 das Volk Pipil (siehe Pipilen (Volk))